Дзьо́ва (яп. 承和 — дзьова, сьова, «сприймаючи гармонію») — ненґо, девіз правління імператора Японії з 834 по 848 роки.

Хронологія 
 9 рік (842) — смута років Дзьова.

Порівняльна таблиця

Див. також 
 Японське традиційне літочислення

Японське літочислення